Mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym – zawody ustanowione przez Europejską Unię Kolarską dla kolarzy torowych z Europy. 

Mistrzostwa te były pierwotnie rozgrywane w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 23 oraz juniorów. Zwycięzcy automatycznie uzyskiwali prawo występu na mistrzostwach świata. Od 2010 roku mistrzostwa Europy rozgrywane są także w kategorii elite. Obecnie rozgrywane konkurencje to: sprint, sprint drużynowy, wyścig drużynowy na dochodzenie, omnium, keirin i wyścig punktowy, mężczyźni rywalizują także w madisonie.

Edycje zawodów elite

Klasyfikacja medalowa 
Stan po ME 2022

Zobacz też 
 Mistrzostwa świata w kolarstwie torowym
 Kolarstwo na letnich igrzyskach olimpijskich
 kolarstwo torowe

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Międzynarodowej Unii Kolarskiej